

Storia della Cina 
 Repubblica Popolare Cinese – stato asiatico con capitale Pechino, fondato dal Partito Comunista Cinese nel 1949 al termine della guerra civile cinese.
 Repubblica di Cina, comunemente nota come Taiwan – stato asiatico de facto che ha sede sull'isola di Formosa con capitale Taipei, fondato dal governo in esilio del generale Chiang Kai Shek nel 1949 dopo la sconfitta del partito nazionalista nella guerra civile cinese contro le forze guidate dal Partito Comunista Cinese.
 Repubblica di Cina (1912-1949) – prima repubblica della storia cinese, fondata dopo la deposizione dell'ultimo Imperatore della Cina nel 1912, e sovrana sulla Cina continentale fino al 1949, anno in cui fu soppiantata dalla Repubblica Popolare Cinese.
 Repubblica di Cina, comunemente nota come Repubblica di Nanchino – stato fantoccio filogiapponese esistito durante l'occupazione giapponese in Cina della seconda guerra mondiale.

Geografia 
 Čina – fiume della Russia siberiana sud-orientale anche noto come Kalar

Cinema 
 Cina – film del 1943 diretto da John Farrow

Pagine correlate 
 Repubblica Popolare Cinese
 Repubblica di Cina